

Слупиці — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слупиці — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства